Invitation à la danse peut désigner :

 Invitation à la danse (Aufforderung zum Tanz), sous-titré « rondo brillant pour pianoforte », est une valse pour piano de Carl Maria von Weber composée en 1819 ;

 Invitation à la danse, film américain de Frank Woodruff, sorti en 1944 au cinéma ;
 Invitation à la danse, film américain de Gene Kelly, sorti en 1956 au cinéma.